Caravan — banda britânica
Caravan (filme) — filme de 1934
Chevrolet Caravan — automóvel da Chevrolet
Cessna 208 Caravan I/II — aeronave produzida pela Cessna

Desambiguação